Johann Böttinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Böttinger (1632–1693), deutscher Jurist und Lehenspropst 
 Johann Ignaz Michael Tobias Böttinger (1675–1730), deutscher Jurist